ZoneAlarm – software di sicurezza
 ZoneAlarm – azienda informatica, precedentemente nota come Zone Labs